Hans Munz ist der Name folgender Personen:

* Hans Munz (Politiker, 1902) (1902–1974), Schweizer Politiker (LdU), Nationalrat
 Hans Munz (Politiker, 1916) (1916–2013), Schweizer Politiker (FDP), Ständerat
 Hans Munz (Politiker, 1956) (* 1956), Schweizer Politiker (FDP), Kantonsrat